Папоротное — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Папоротное — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.

Россия 
 Папоротное — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.